Zhabu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhabur, bergstopp, Tibet, 
 Zhabu (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar